Zotos ist der Familienname folgender Personen:

 Giorgos Zotos († 2010), griechischer Journalist
 Jannis Zotos (* 1958), griechischstämmiger Musiker, Komponist, Arrangeur und Musikdozent
 Kyriakos Zotos (* 1996), griechischer Leichtathlet